Drenovci est un toponyme qui peut désigner :
 Drenovci, un village et une municipalité de Croatie située dans le Comitat de Vukovar-Syrmie en Croatie ;
 Drenovci (en serbe cyrillique ), un village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor en Serbie.